Sabara steht für:

 Sabara (Korez), ein Dorf im ukrainischen Rajon Korez, Oblast Riwne
 Sabara (Swjahel), ein Dorf im ukrainischen Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr
 Sabara (Berdytschiw), ein Dorf im ukrainischen Rajon Berdytschiw, Oblast Schytomyr
 Sabara (Schumsk), ein Dorf im ukrainischen Rajon Schumsk, Oblast Ternopil
 Sabara (Roschyschtsche), ein Dorf im ukrainischen Rajon Roschyschtsche, Oblast Wolyn
 Sabara (Minas Gerais), eine Ortschaft im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Sabara (Zuberbach), die kroatische Bezeichnung für eine Ortschaft in der Gemeinde Weiden bei Rechnitz, Südburgenland

 eine fossile Hörnchengattung, siehe Sabara oralacus

Sabara ist der Familienname folgender Personen:

 Daryl Sabara (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Evan Sabara (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler 
 Joseph ben Meir Ibn Sabara (* um 1140), spanisch-jüdischer Arzt und Dichter, siehe Josef ben Meir ibn Zabara